Dadaj (jezioro)
 Dadaj (rzeka)
 Dadaj – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo